Alles in Butter bezeichnet
 eine Redewendung, siehe Butter#Sprachliches

 Alles in Butter (1963), französische Filmkomödie
 Alles in Butter (1972), französischer Film von Jean-Luc Godard
 Alles in Butter (A Rise in the Market) (1992), ein Theaterstück von Edward Taylor
 Alles in Butter (2011), US-amerikanische Filmkomödie von Jim Field Smith
 Alles in Butter (WDR), Sendung des Radiosenders WDR5

Siehe auch